L'edizione 1977-78 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Ruud Geels (), con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1977-78.
 Amsterdam e Telstar retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1977-1978

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
Campionato olandese di calcio